Андре́й Серге́евич Войно́вский  () — советский и российский актёр и писатель.

Биография 
В 1969 году впервые появился на экране в художественном фильме «Весёлое волшебство», затем снялся в главной роли в фильме И. Фрэза «Чудак из пятого „Б“», потом было несколько эпизодических ролей в фильмах «Кортик», «Трое на шоссе» и других.

Андрей Сергеевич отслужил срочную службу в армии на Урале, в г. Челябинск-115 (Челябинская область, пос. Карабаш), с 1977 по 1979 гг. Железнодорожная рота, в/ч 32138, рядовой, киномеханик, интенсивно участвовал в художественной самодеятельности.

После срочной службы в Советской армии окончил ГИТИС, курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова, мастерство актёра Андрею преподавал Владимир Левертов.

В начале 21 века занялся беллетристикой, написал несколько романов.

В августе 2015 года, во время отдыха в посёлке Партенит в Крыму, у Войновского с друзьями возникла ссора, в ходе которой один из участников нанёс ножевые удары Андрею и двум другим людям. Войновский на момент приезда скорой был ещё жив, его доставили в больницу и прооперировали, но ранения оказались слишком тяжёлыми и он умер 20 августа. Церемония прощания с актёром состоялась 29 августа в Москве на Николо-Архангельском кладбище, тело актёра кремировали согласно его желанию. Урна с прахом захоронена на  рядом с могилой родителей актёра.

Работы

Фильмография 
 1969 — Весёлое волшебство — Вася Лисичкин
 1971 — Собака Баскервилей — Джеймс, сын начальника почтовой конторы
 1972 — Чиполлино — Грушка, сын скрипача Груши
 1972 — Чудак из пятого «Б» — Боря Збандуто
 1973 — Кортик — Борька-Жила
 1973 — Это мы не проходили — сосед Мити по парте
 1975 — Никушор из племени ТВ — Прилипала
 1983 — Трое на шоссе — друг Анатолия
 1983 — Человек на полустанке — руководитель хора
 1985 — Дороги Анны Фирлинг — стражник
 1985 — Личное дело судьи Ивановой — гость на торжестве у Ивановых
 1988 — Радости земные
 1991 — Коктейль-мираж

Библиография 
 «Врачеватель. Олигархическая сказка». — М.: Рипол-классик, 2007, ISBN 978-5-386-00159-9.
 «Врачеватель 2. Олигархическая сказка». Трагедия абсурда. — М.: Рипол-классик, 2008, ISBN 978-5-386-00615-0
 «Врачеватель 3»

Примечания

Ссылки 
 Книги «Врачеватель» и «Врачеватель-2» на сайте издательства.
 Сегодня вечером
 Убийца трёх человек приговорён к пожизненному заключению.

Выпускники ГИТИСа
Дети-актёры СССР
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Умершие от холодного оружия